Le poète assassiné, de verhalenbundel van Apolinaire
Le poète assassiné, het titelverhaal uit deze bundel